Натуральне число 1913
 1913 рік до нашої ери
 1913 рік нашої ери